— железнодорожная станция в японском городе Мориока, обслуживаемая компанией JR East. Нынешний станционный комплекс был завершен 20 декабря 1999 года.

История 
 Станция была открыта 1 ноября 1890 года.
 25 июня 1921 года запущена Линия Тадзавако.
 10 октября 1923 года запущена Линия Ямада.
 23 июня 1982 года запущен Тохоку-синкансэн.
 22 марта 1997 года запущен Акита-синкансэн.

Линии 
 JR East Тохоку-синкансэн
 JR East Акита-синкансэн
 JR East Линия Тохоку
 JR East Линия Тадзавако
 JR East Линия Ямада

Планировка 

Железнодорожные станции в префектуре Иватэ